Płazówka– część wsi Koniówka w powiecie nowotarskim, województwie małopolskim
 Płazówka – przysiółek wsi Witów w powiecie tatrzańskim, województwie małopolskim
 Płazówka – wieś w powiecie kolbuszowskim, województwie podkarpackim